La competició individual masculina interior va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es va disputar entre el 5 i el 12 de maig, i va comptar amb la participació de 22 tennistes de set nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 

Masculi Individual Interior